

Codici
 LND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lander (Wyoming) (Stati Uniti)

Sport
 LND – Lega Nazionale Dilettanti, organo della FIGC